Ciénaga Grande puede referirse a:

 Ciénaga Grande, pico montañoso ubicado en la provincia de Salta, Argentina.
 Ciénaga Grande de Santa Marta, ciénaga localizada en Colombia.
 Cienaga Grande del Bajo Sinú, ciénaga localizada en Colombia.